Fu insignito di diversi riconoscimenti.

Crutchley nacque a Londra, nel quartiere Chelsea, ed era figlio unico di Percy Edward (1855-1940) e di Hon. Frederica Louisa (1864-1932). Era il figlioccio della Regina Vittoria (da cui i primi due nomi). Scelse di prestare servizio nella marina nel 1906 entrando nel College della Royal Navy a Osborne House.

Onorificenze

Collegamenti esterni 
 

Decorati con la Victoria Cross